Мила́на Хаме́това (род. 5 марта 2010, Новосибирск, Россия) российская певица, видеоблогер и модель. Так же известна многим по песне «ЛП» и «Умка». Состояла в «Super House».

Биография

Детство 
Милана родилась 5 марта 2010 года в городе Новосибирск.

Родители Миланы с самого рождения дочери, записывали ее с ранних лет в различные кружки, где девочка занималась гимнастикой, танцами и пением. К тому же, несмотря на возраст, Милана участвовала в съемках различных реклам.

С 4 лет Милана работала в модельном агентстве. Затем ее деятельность расширилась и она приняла участие в конкурсах красоты. В 2016 году она была удостоена короны Мини-мисс Сибирь.

К тому времени, когда она была моделью в 2020 году, Милана и ее мать Альбина переехали в Москву, что предоставило большие возможности для развития блога.

Блогерская карьера 
Милана зарегистрировалась практически во всех популярных социальных сетях. Позже в ее личном аккаунте Instagram, Милана получила первый миллион подписчиков. На ее личном аккаунте в TikTok их было в два раза больше. Тем самым Милана стала обладательницей девичника Teens Awards в номинации «Тиктокер года». Премию вручили в академии популярной музыки Игорь Крутой.

Как говорит телеканал Муз-Тв, в 2019 г. Милана начинает снимать видео-скетчи или же просто танцевать под музыку в соц. сетях. Милана изначально снималась с блогером Викторией Фоминой. Ролики быстро начали набирать популярность. Потом их обоих позвали в новосозданный тикток-хаус Super House. В итоге Виктория потом их покинула, но Милана осталась там.

Чаще всего Милана снимается с блогером Dava. Этот факт объясняется тем, что именно он основал тиктокерский дом «Super House», который стал системообразующим звеном в карьере Миланы.

Также Милана принимает участие в других клипах своих партнеров по тикток-хаусу. В декабре 2020 г. выходит клип на песню «Ягода Малинка» певца Хабиба. В нём принимает участие Милана Хаметова.

Затем её аккаунт в TikTok был заблокирован, потому в TikTok могли регистрироваться только пользователи, чей возраст достиг 13 лет. После этого Милана начала использовать похожую на TikTok приложение Likee.

Карьера певицы 
Милана, благодаря своим видео-скетчам, стала довольно популярной и в итоге Милана стала выпускать свои песни. В апреле 2021 г. выходит самая первая песня Миланы, под названием «Умка». В данный момент (март 2023 г.), Умка набрала уже 88 млн. просмотров.
С этого момента, Милана начала выпускать различные песни и тем самым её дискография часто пополняется новыми песнями.

Потом, уже летом 2022 г. выходит один из самых прорывных песен Миланы под названием «ЛП», в котором тоже приняла участие популярная исполнительница Milana Star. Песня двух Милан стала известной в TikTok и YouTube. На их песню делали ремиксы и мэшапы, что сделало песню мемом и продлило популярность песни.

Позже у песни вышел клип, который быстро, за несколько дней, набрал 10 млн просмотров, позже он и смог набрать 30 млн просмотров. Этот трек смог долго держатся на первом месте в списке самых просматриваемых музыкальных роликов на Youtube.

Инцидент в Минске (2022) 
В сентябре 2022 года, после выхода клипа на трек «ЛП» Милана Хаметова, анонсировала свою первую фан-встречу, которая пройдет в городе Минск. в ночь на 24 сентября к месту проведения фан-встречи в торговом центре  «Дана Молл» начали собираться первые фанаты и блогеры ожидая фан-встречу. еще до начала времени в которое было запланировано мероприятие, к торговому центру пришли тысячи человек. В связи с большим ажиотажем девочка начала выступление раньше. При этом администрация торгового центра потребовала сократить мероприятие с 2 часов до 20 минут. Торговый центр был заполен полностью со всех этажей, в сам же торговый центр, перестали впускать посетителей еще за час до выхода Миланы. Образовалась огромное скопление людей как внутри торгового центра, так и снаружи. к 2 часам дня, в службу спасения  поступило сообщение о застрявших в кабине лифта людях. спустя 20 минут проведения мероприятия, администрация попросила остановить мероприятие, девочка покинула здание торгового центра по причине начала давки и хауса в ТЦ.

По данному факту СК Беларуси возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшая тяжкие последствия. Были задержаны, организаторы мероприятия.

События после Минска 
После событий в столице Беларуси, ещё проводились фан-встречи Миланы, но они не имели больше столько последствий, сколько было в Минске. 

4 декабря 2022 во дворце «Мегаспорт» в Москве прошел фестиваль современной музыки «Новая Песня года 2022». В нем приняли участие те, кого слушает современное поколение. Также приняли участие Милана Хаметова и Милана Стар, исполнившие своей хит «ЛП».

Дискография

Синглы

Примечания 

Лайкеры России
Лайкеры по алфавиту
Родившиеся 5 марта
Родившиеся в 2010 году